Alfred Escher vom Glas ist der Name folgender Personen: 

 Johann Heinrich Alfred Escher vom Glas (1819–1882), Schweizer Politiker, Wirtschaftsführer und Eisenbahnunternehmer, siehe Alfred Escher
 Alfred Martin Escher vom Glas (1906–1980), Schweizer Diplomat, siehe Alfred Martin Escher